Викос может означать:

 Викос — ущелье в Греции.
  — деревня в Греции.

См. также 
 Горошек